Type 90 puede referirse a un carro de combate, sea de origen chino o japonés:

 Tipo 96, carro de cambate, originado a partir del Type 90.
 Tipo 90 Kyū-maru, carro de combate japonés, actualmente en servicio.